Der Islamisches Kulturcenter Halle/Saale e. V. ist ein gemeinnütziger Verein der lokalen islamischen Gemeinde in Halle (Saale) und umfasst religiöse, soziale und kulturelle Handlungsfelder.

Geschichte 

Der hallesche Verein wurde 1993 gegründet, erwarb rein aus Spenden ein ehemaliges Sparkassengebäude und funktionierte dieses zu einem islamischen Kulturzentrum um. Seit 2016 wird darüber hinaus ein muslimischer Gebetsraum im katholischen Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara unterhalten. Auf Grund fehlender Barrierefreiheit, mangelnder Sicherheitslage, eines schlechten Gesamtzustands des Gebäudes sowie massiven Platzmangels erstrebt die Gemeinde seit Jahren einen Moscheeneubau. Angesichts seiner finanziellen Unabhängigkeit fehlt ihm hierzu allerdings bisher das benötigte Eigenkapital.

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Kurzportrait des Vereins

Quellen 

Verein (Halle (Saale))
Religion (Halle (Saale))
Muslimische Organisation (Deutschland)
Gegründet 1993
Moschee in Deutschland
Islam in Sachsen-Anhalt